Repo steht für:

 Repurchase operation (Rückkaufvereinbarung), z. B. bei Offenmarktoperationen einer Zentralbank
 Reponie, Altablage
 Repositorium, ein verwalteter Ort zur Aufbewahrung geordneter Dokumente
 Repo! The Genetic Opera, ein Spielfilm 

Repo ist der Familienname folgender Personen:

 Juhani Repo (* 1948), finnischer Skilangläufer
 Matti Repo (* 1959), finnischer lutherischer Bischof im Bistum Tampere
 Mitro Repo (* 1958), finnischer orthodoxer Priester und Abgeordneter im Europaparlament
 Paavo Repo (* 1927), finnischer Biathlet und Biathlontrainer
 Sami Repo (* 1971), finnischer Skilangläufer
 Sarianna Repo (* 1988), finnische Biathletin
 Seppo Repo (* 1947), finnischer Eishockeyspieler und -trainer

rEPO steht für: 
 gentechnisch (=rekombinant) hergestelltes Erythropoetin, ein häufiges Dopingmittel

REPO